UEC son unas siglas que pueden referirse a:

 Unión Europea de Ciclismo; 
 Universidad Europea de Canarias; o
 Unidad de Escolarización Compartida.

Siglas